Conte ima više značenja:
 Conte
 Conte, Frosinone
 Conte, Vicenza